Koloni eller kolonisering kan syfta på:

 Koloni – en administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet.
 Straffkoloni – ett område dit fångar deporteras.
 Koloniträdgård – ett område med mindre uppdelade odlingslotter, tilldelade olika enskilda personer.
 Barnkoloni – ett sommarläger för barn.
 Koloni (biologi) – en större mängd organismer, ex insekter, koralldjur eller bakterier, av samma art som lever mycket nära varandra.
 Kolonihäckning – fåglar som häckar i grupp.

Kolonisering
 Mänsklig kolonisering – ett oftast mindre utnyttjat område befolkas och odlas upp eller att en stat gör ett område till en koloni
 Kolonisering (medicin) – inom medicinen, att bakterier får fäste och växer på en ny plats, kolonisation kan vara önskad eller oönskad
 Kolonisering (biologi) – en växt- eller djurart ny- eller återetablerar sig inom ett område

Se även
Kolonialism
Antikens kolonier
Kolonisation
Nybyggare
Avkolonisering